santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio das Missões
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio de Jesus
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio do Caiuá
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio do Jacinto
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio do Leverger
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio do Monte
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio do Paraíso
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio do Planalto
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio do Rio Abaixo
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio do Sudoeste
santo-antoniense – abitanti di Santo Antônio